Kühbichl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kühbichl (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kühbichl (Saalfelden), Erhebung im Saalfeldner Becken, Pinzgau, Land Salzburg